Симферопольская агломерация — крупнейшая агломерация на территории Республики Крым. Включает в себя городской округ Симферополь и часть населённых пунктов пригородного Симферопольского района. Численность населения агломерации более 480 тыс. чел. В то же время есть статьи, авторы которых говорят о сформировавшейся в 1970—х годах Крымской (Симферопольско-Севастопольской двухъядерной полицентрической агломерации-конурбации, включающей в себя также территорию города Бахчисарай и Бахчисарайского района) с численностью населения 850 тыс. чел., одной из шести двухъядерных городских агломераций, существовавших в 1970-е годы в СССР. Симферопольская агломерация не учитывает существующее административно-территориальное деление, а рассчитывается исходя из непосредственного примыкания густонаселенных территорий к основному городскому ядру без существенных разрывов в застройке.

Составные части агломерации 
 Симферопольский городской округ — 362301 чел.
 Гвардейское сельское поселение без с. Новый Сад — 22379 чел.
 Добровское сельское поселение — 21592 чел.
 Мирновское сельское поселение — 12019 чел.
 Молодёжненское сельское поселение — 9003 чел.
 Первомайское сельское поселение без с. Красное — 3416 чел.
 Перовское сельское поселение — 17183 чел.
 Родниковское сельское поселение без с. Шафранное — 5564 чел.
 Трудовское сельское поселение без с. Дружное — 10032 чел.
 Укромновское сельское поселение — 6195 чел.
 Урожайновское сельское поселение — 3656 чел.
 Чистенское сельское поселение — 11565 чел.

Градообразующие линии 
 Симферопольская окружная дорога
 Московское шоссе — улица Киевская — Улица Беспалова / проспект Вернадского — Ялтинское шоссе
 Проспект Победы — Феодосийское шоссе
 Проспект Кирова
 Улица Севастопольская
 улица «Евпаторийское шоссе», бывшая часть Евпаторийского шоссе, включенное в границы Симферополя с 1957 года.

Административные районы города Симферополя 
 Железнодорожный район
 Центральный район
 Киевский район

Естественные и искусственные преграды 
В целом территория размещения застройки Симферополя повторяет контуры рельефа: город расположен в грабене между двумя субмеридиональными хребтами (горстами) и в долине реки Салгир поперек грабену. Более высокие хребты в южной части территории являются естественными барьерами и ограничителями освоения территории в южном направлении. Склоны более 15° характерны для южной части города.

Салгир 
В городской черте через Салгир переброшены чуть более десятка автомобильных и столько же пешеходных мостов. Таким образом нигде Салгир не нарушает связей между частями города.

Малый Салгир 
Ниже устья речки Абдалки (после улицы Куйбышева) Малый Салгир не представляет никаких препятствий движению. На этом участке через него перекинуты 7 мостов, не считая ещё 5 пешеходных мостиков в парке Гагарина. В то же время выше места впадения Абдалки реку пересекает только магистральный проспект Победы и окружная дорога, а также незначительный мостик между улицами Давыдова и Тынч, по всей видимости пешеходный. Таким образом скалистый берег маловодной и малозначительной реки отделяет микрорайоны Луговое, Сергеевку и Новосергеевку от салгирского междуречья (Солнечной Долины, Мате Залки и района улицы Лермонтова).

Переходы через Железную дорогу 
 Окружная
 Улица КИМ
 Улица Гоголя
 Улица Героев Сталинграда
 Улица Данилова

В отличие от многократно пересекаемых улицами рек, железная дорога надежно отделяет западную часть города (микрорайоны Жигулина Роща, Украинка и Льдозавод), что определяет практически не изменяющиеся границы города в этом направлении.

Зональность застройки 
На агломерацию непосредственно влияет ландшафт. С 1970-х годов Симферополь активно строится в северном направлении, на правом берегу Салгира. И практически не строится в других направлениях, где сложный ландшафт значительно повышает объёмы капиталовложений в возводимую и модернизирумую инфраструктуру (дороги, водопроводы, канализация и т. д.).

Жилая зона на севере, северо-востоке и в центре города расположена на равнине и практически непрерывна. На юге городская застройка делится сложным ландшафтом на четыре «языка»:

 жилые кварталы по чётную сторону от улицы Севастопольской
 Отдельно стоящий район Пневматика
 Обособленная Петровская Балка
 И протянувшаяся по левому берегу Симферопольского водохранилища полоса микрорайонов, переходящая за городской чертой в плотно расположенные сёла Салгирской долины.
 Обособленный район улиц Героев Сталинграда и Маршала Жукова.

Крупнейшая в городе промышленная зона приурочена к железной дороге и опутана её подъездными путями. Промзона создана в 1970-80-х. годах. На юго-западную окраину города, в район аэропорта Заводское, были вынесены из центра города ряд крупных предприятий, на месте которых, чаще всего, были созданы скверы. Промзоны в микрорайонах Курцовский (преимущественно ул. Крылова и ул. Коммунальная) и Свобода (ул. Ковыльная, Бородина и другие) значительно уступают первой в размере.

Симферопольская агломерация имеет тенденцию к росту вдоль Феодосийского, Евпаторийского, Севастопольского и Ялтинского шоссе, с значительным преобладанием северного, Феодосийского, направления. Из-за упомянутых выше проблем с железнодорожными переходами агломерация практически не развивается на запад — в сторону Николаевки. Оценить развитие долины Малого Салгира и окрестностей Московского шоссе по косвенным данным не удаётся, но можно предположить, что процесс развития агломерации их затронул незначительно.

Сильно стимулировать развитие города в северном направлении (Феодосийское и отчасти Московское шоссе) должно строительство современной транспортной магистрали «Таврида» к 2018 году. Особо будет развиваться район симферопольского центрального аэропорта, где запланировано возведение крупного транспортного узла, объединяющий авиа, авто и железнодорожный транспорт.

Главный архитектор города Э. Мавлютов так в 2015 году в общем сформулировал направления зональности: "Между исторической частью города и аэропортом возможно развитие делового центра, промзоны, транспортно-логистического центра. Деловая часть имеет на карте города северо-западный вектор, курортная - юго-восточный. Это ялтинское шоссе и зона вокруг него. В остальных секторах города смешанная функциональная зона. Все будет развиваться по радиально-кольцевой системе транспортных коммуникаций как наиболее рациональной для островной агломерации".

С целью развития экономики и роста инвестиционной привлекательности города, по мнению разработчиков генплана Симферополя, необходимо порядка 700 га территории для выноса существующих промышленных предприятий и развития новых производств. Развитие транспортной сети также потребует новых территорий площадью не менее 2000 га.

Примечания

Литература 
 Алфёров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монография / М. А. Алфёров — Донецк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 

Городские агломерации по алфавиту
Городские агломерации России
Городские агломерации Украины
География Симферополя